Les villes de Serbie (au singulier :  /  ; au pluriel :  / ) sont définies par l'Institut de statistiques de la République de Serbie, qui répartit les localités (singulier :  /  ; pluriel :  / ) en « localités urbaines » (( / ) et en « localités rurales » ou « villages », sans tenir compte de la taille de la localité mais en fonction de critères historiques ou administratifs.

Définitions 
Selon la « Loi sur l'organisation territoriale » () adoptée par l'Assemblée nationale de Serbie le , la Serbie compte officiellement 24 « villes » (au singulier :  /  ; au pluriel :  / ). Ces villes ou « cités » bénéficient d'un statut particulier d'autonomie locale ; elles disposent de leur propre assemblée et d'un maire élu au suffrage universel. À l'exception de Belgrade, qui, en tant que ville-capitale, dispose d'un statut spécial, toutes les villes sont intégrées dans un district.

Liste des villes (gradovi)

Liste des localités urbaines

Notes et références 

 Vuco, M. (1937). La révolution industrielle et la modernisation des villes en Serbie au .

Voir aussi

Articles connexes 
 Subdivisions de la Serbie
 Districts de Serbie
 Municipalités de Serbie
 Localités de Serbie
 Liste des villes romaines en Serbie, Liste des noms latins des villes des Balkans

Serbie
villes